

Persone 
 Alberto Vecchietti (1908-?) – giornalista e sceneggiatore italiano
 Giorgio Vecchietti (1907-1975) – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Niccolò Vecchietti (1801-1871) – latinista, scrittore e poeta italiano
 Tullio Vecchietti  (1914-1999) – politico e giornalista italiano

Altro
 Chiesa di San Donato dei Vecchietti – edificio religioso fiorentino demolito verso il 1888
 Palazzo Vecchietti – palazzo nell'omonima via fiorentina
 Vecchietti – antica famiglia nobiliare di Firenze